Selina Gasparin (ur. 3 kwietnia 1984 w Samedan) – szwajcarska biathlonistka, srebrna medalistka olimpijska. Startuje także w biegach narciarskich.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2002 roku, startując na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2002 w Schonach, gdzie zajęła 32. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym i 40. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå zajęła 11. miejsce w szrafecie, 24. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną i 25. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym.

W biathlonie zadebiutowała w rozgrywkach Pucharu Europy juniorów w 2005 roku. W tym samym roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti, zajmując 18. miejsce w biegu indywidualnym, 19. miejsce w sprincie i 32. miejsce w biegu pościgowym. Starty w Pucharze Świata rozpoczęła zawodami w Östersund 26 listopada 2005 roku, gdzie zajęła 86. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 9 stycznia 2009 roku w Oberhofie, zajmując 29. miejsce w tej samej konkurencji. Pierwszy raz na podium zawodów PŚ stanęła 6 grudnia 2013 roku w Hochfilzen, gdzie zwyciężyła w sprincie. Wyprzedziła tam Czeszkę Veronikę Vítkovą i Rosjankę Irinę Starych. W kolejnych startach jeszcze trzy razy stawała na podium: 14 grudnia 2013 roku w Le Grand-Bornand ponownie wygrała sprint, a 23 stycznia 2016 roku w Anterselvie i 14 marca 2020 roku w Kontiolahti była druga w biegu pościgowym. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2013/2014, kiedy zajęła 11. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Jej pierwszą seniorską imprezą były mistrzostwa świata w Anterselvie w 2007 roku, gdzie zajęła 44. miejsce w biegu indywidualnym i 71. w sprincie. Jeszcze wielokrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając na mistrzostwach świata w Östersund w 2019 roku, gdzie była dziewiąta w biegu indywidualnym.

W lutym 2014 roku brała udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie zdobyła srebrny medal w biegu pościgowym, przegrywając tylko z Białorusinką Darją Domraczawą. Był to pierwszy w historii medal olimpijski w biathlonie kobiet dla Szwajcarii oraz pierwszy indywidualny szwajcarski medal w ogóle (podczas ZIO 1924 reprezentacja Szwajcarii zwyciężyła w patrolu wojskowym, który był dyscypliną pokazową). Startowała także na igrzyskach w Vancouver w 2010 roku i rozgrywanych osiem lat później igrzyskach w Pjongczangu, jednak w konkurencjach indywidualnych plasowała się poza czołową trzydziestką.

Prywatnie jest żoną rosyjskiego biegacza narciarskiego Ilji Czernousowa. We wrześniu 2014 r. poinformowała, że jest w ciąży i wycofuje się ze startów w sezonie 2014/2015.

Jej siostry - Elisa i Aita także są biathlonistkami.

Po sezonie 2021/2022 zakończyła sportową karierę.

Osiągnięcia (Biathlon)

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Osiągnięcia (Biegi narciarskie)

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 
 Profil na stronie FIS 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Szwajcarskie biathlonistki
Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984